Egri Katalin
 Egri Katalin (1932) Debreczeni Béláné, agrármérnök, agrokémikus
 Egri Katalin (1958) síelő
Egri Kati
 Egri Kati (1953) Jászai Mari-díjas színésznő